ZC3H12D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 527 амінокислот, а молекулярна маса — 58 078.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, нуклеаз, ендонуклеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном магнію. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки